Nom donat al diversos membres d'una família cordovesa, els principals dels quals foren:
 Abu l-Ashath Isa ibn Abd al-Malik ibn Kuzman, poeta del .
 Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Ubayd Allah al-Akbar (el Major o el Vell), poeta del , mort 1114.
 Abu Marwan Abd al Rahman ibn Abu Bakr Muhammad, jurista, , mort 1169.
 Abu l-Husayn Ubayd Allah, jurista i poeta, mort vers 1196/1198.
 Abu Bakr Muhammad ibn Isa ibn Abd-al Malik al-Asghar (el Menor o el Jove), poeta,  (Còrdova 1078-1160).